Christian Winiger (1945), Zwitsers voetballer
 Elisabeth Binz-Winiger (1890-1981), Zwitserse journaliste en feministe
 Josef Winiger (1855-1929), Zwitsers politicus
 Samim Winiger, Zwitsers-Iraans muziekproducer

Zwitserse achternaam